Chalcis kan syft på:

 Chalcis (djur) – släkte av steklar
 Dimos Chalcis – kommun i Grekland
 Chalkis –  antik jonisk och nutida stad i Grekland